Apotheker steht für:

 Apotheker, eine Berufsgruppe der Heilberufe

Apotheker ist der Familienname folgender Personen:

 Haijo Apotheker (* 1950), niederländischer Politiker (D66), Soziologe, Aktivist, Landwirtschaftsminister und Bürgermeister
 Léo Apotheker (* 1953), deutscher Manager

Siehe auch:
 Der Apotheker